Supermodels (1998) es una serie animada de televisión España producida por BRB Internacional en colaboración con Antena 3. La serie se transmitió en Italia desde el 23 de diciembre de 2001 en Italia 1, durante las últimas mañanas del fin de semana y en el Estados Unidos se transmite en Toon Disney del 14 de junio de 1999 al 16 de octubre de 2000.